Pyrenacantha är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pyrenacantha ingår i familjen Icacinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Pyrenacantha